Elżbiecin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Krasnosielc.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ostrołęckiego.

Wierni kościoła rzymskokatolickiego należą do parafii św. Izydora w Drążdżewie.

Zobacz też 
 Elżbiecin
 Elżbieciny

Przypisy 

Krasnosielc (gmina)